

Patronyme 

 Étienne de Thiers (1046-1124), religieux français fondateur de l'Ordre de Grandmont ;
 Guy VI de Thiers (v. 1175-1236), vicomte de Thiers ;
 Jean-Baptiste Thiers (1636-1703), écrivain français ;
 Adolphe Thiers (1797-1877), historien et président de la République française ;
 Édouard Thiers (1843-1890), capitaine pendant le siège de Belfort (1870-1871), puis député ;
 Adolphe Thiers (1878-1957), architecte français ;
 Pierre Thiers (1914-1997), joueur de rugby à XV français.

Toponyme 

 Thiers, commune française du Puy-de-Dôme ;
 La rue Thiers, à Paris ;
 La rue Thiers, à Reims ;
 La rue Thiers, à Lille ;
 La rue Thiers , à Vannes ;
 La rue Thiers, à Bernay ;
 Le quartier Thiers, dans le  de Marseille ;
 La tour Thiers, ensemble architectural de la ville de Nancy ;
 Le lycée Thiers, à Marseille ;
 Kadiria, (anciennement Ain oum El Alegue ; Thiers pendant la colonisation française), est une commune algérienne située dans la wilaya de Bouira.

 Thiers-sur-Thève, commune française de l'Oise ;

 Le Thiers, ou Tier, rivière française ;

Autres 
 Enceinte de Thiers, enceinte de Paris.
 Remparts de Thiers, ensemble des enceintes médiévales de la ville de Thiers.
 Fondation Thiers, ancêtre du CNRS.
 Prix Thiers, prix littéraire d'histoire.

 Tier, anglicisme employé dans les jeux vidéos pour évoquer un niveau, un échelon…

Odonyme